The Great Awake è il secondo album studio pubblicato dalla band The Flatliners nel 2007.

Tracce

Formazione 
 Chris Cresswell – voce, chitarra
 Scott Brigham – chitarra
 Jon Darbey – basso
 Paul Ramirez – batteria

Note

Collegamenti esterni 
 

Album pubblicati dalla Fat Wreck Chords